Zkratka (značka) CCK může znamenat: 

 Cholecystokinin
 Complementary Code Keying